Клубный кубок UNCAF 2001 — 20-й розыгрыш турнира, 3-й розыгрыш под названием Клубный кубок UNCAF. Турнир был сыгран с 8 августа по 16 сентября 2001 года. Восемь клубов из четырёх стран (причины неучастия клубов Сальвадора и Никарагуа неизвестны, Белиз опоздал с заявкой) были разбиты на две группы по четыре клуба, по результатам кругового розыгрыша лучшие два клуба из каждой группы в финальной пульке разыграли трофей и три путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2002. Трофей в третий раз завоевал гватемальский клуб «Мунисипаль» (в первый раз под новым названием турнира).

Участники 

 Комуникасьонес - чемпион Апертуры Гватемалы сезона 1999/2000.
 Мунисипаль - чемпион Клаусуры Гватемалы сезона 1999/2000.
 Мотагуа - чемпион Гондураса сезона 1999/2000.
 Олимпия - финалист чемпионата Гондураса сезона 1999/2000.
 Алахуэленсе - чемпион Коста-Рики сезона 1999/2000.
 Саприсса - 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1999/2000.
 Тауро - чемпион Панамы сезона 1999/2000.
 Пласа Амадор - финалист в чемпионате Панамы сезона 1999/2000.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

 Мунисипаль,  Саприсса и  Олимпия получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2002.

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

2001